Алгодон има више значења:

 Алгодон, Ел Агвахе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Алгодон (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику